Bundu steht für:

 Bundu, ein Reich in Westafrika im 18. Jahrhundert, siehe Bondu
 Bundu (Indien), eine Stadt in Indien
 Bundu (Malaysia), ein Ort in Malaysia
 Bundu (Kongo), ein Ort im Kongo
 Bundu (Geheimgesellschaft), eine Geheimgesellschaft in Sierra Leone

Personen:

 Abass Bundu, sierra-leonischer Politiker
 Leonard Bundu (* 1974), italienischer Boxer
 Mustapha Bundu (* 1997), sierra-leonischer Fußballspieler